Масип () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Масип, Жорди (род. 1989) — испанский футболист, вратарь.
 Масип, Энрик (род. 1969) — испанский гандболист.
 Хуан де Хуанес (наст. имя Висенте-Хуан Масип; 1507 или 1523—1545 или 1579) — испанский живописец.